Karak se poate referi la:

Locuri
 Al-Karak sau Kerak, oraș și castel cruciat în Iordania
 Guvernoratul Karak, Iordania
 al-Karak, Siria, oraș în guvernoratul Daraa din Siria
 Karak Nuh, sat din Valea Beqaa, Liban

Istorie 
 Asediul orașului Kerak (1183) condus de Saladin împotriva castelului cruciat
 Asediul orașului Al-Karak (1834) impus de Ibrahim Pașa al Egiptului asupra orașului

Mâncare
 Ceai Karak (شاي الكرك), un nume alternativ pentru Masala chai în Regiunea Golfului Persic, o băutură condimentată de ceai de lapte populară în Qatar și Emiratele Arabe Unite